Теја (остроготски краљ), остроготски краљ Италије
 Теја (митологија),  титанка, кћер Урана и Геје
 Теја (планета), претпостављена древна планета у раном Сунчевом систему
 Теја (Канасин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Општина Теја (Јукатан), општина у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теја (Теја, Јукатан), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теја (Ваљадолид), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Теја (певачица), аустријска певачица српског порекла